Сланов (, ) — казахская и осетинская фамилия.

Известные носители 
 Сланов, Габдол (1911—1969) — казахский советский писатель, журналист, переводчик.
 Сланов, Константин Гаврилович (1926—1998) — советский осетинский и российский актёр театра и кино.